Schluter ist der Familienname folgender Personen:

 Dolph Schluter (* 1955), kanadischer Evolutionsbiologe
 Michael Schluter (* 1947), britischer Wirtschaftswissenschaftler, Weltbankökonom, Autor, Sprecher und Sozialreformer

Siehe auch:
 Schlüter